Lexell ist Name von:

 Anders Johan Lexell (1740–1784), schwedisch-russischer Astronom und Mathematiker

Nach Anders Johan Lexell benannte astronomische Objekte:

 Lexell (Mondkrater)
 (2004) Lexell, ein Asteroid
 D/1770 L1 (Lexell), ein Komet